

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
 Тройной прыжок, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 16—17.10.1968

Квалификационные соревнования 
Мехико, Национальный стадион, 16.10.1968

34 участника разбиты на 2 группы по 16—18 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 16,10 м.

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

Мировые рекорды 

Во время соревнований было установлено 5 мировых рекордов:

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968